Mârza este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:
 Samoilă  Mârza (1886–1967), fotograf român.
 Dimitrie Mârza (1894–1967), politician moldovean, membru al Sfatului Țării.
 Vasile Mârza (1902–1995), medic, histolog și biolog român.

Vezi și
Mîrza